{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (62001) - || 2000 RK36 ||3 september 2000 || Spacewatch
|-
| (62002) - || 2000 RT37 ||4 september 2000 || LINEAR
|-
| (62003) - || 2000 RB38 ||5 september 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (62004) - || 2000 RG38 ||5 september 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (62005) - || 2000 RP38 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62006) - || 2000 RQ38 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62007) - || 2000 RP39 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62008) - || 2000 RR39 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62009) - || 2000 RX39 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62010) - || 2000 RX40 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62011) - || 2000 RG41 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62012) - || 2000 RJ41 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62013) - || 2000 RM41 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62014) - || 2000 RJ42 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62015) - || 2000 RN42 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62016) - || 2000 RP42 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62017) - || 2000 RR42 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62018) - || 2000 RV42 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62019) - || 2000 RQ44 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62020) - || 2000 RT45 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62021) - || 2000 RL46 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62022) - || 2000 RA48 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62023) - || 2000 RQ48 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62024) - || 2000 RF50 ||5 september 2000 || LINEAR
|-
| (62025) - || 2000 RQ50 ||5 september 2000 || LINEAR
|-
| (62026) - || 2000 RZ50 ||5 september 2000 || LINEAR
|-
| (62027) - || 2000 RW52 ||4 september 2000 || LINEAR
|-
| (62028) - || 2000 RE53 ||1 september 2000 || Črni Vrh
|-
| (62029) - || 2000 RD55 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62030) - || 2000 RK56 ||6 september 2000 || LINEAR
|-
| (62031) - || 2000 RS56 ||5 september 2000 || P. G. Comba
|-
| (62032) - || 2000 RG58 ||7 september 2000 || Spacewatch
|-
| (62033) - || 2000 RC59 ||7 september 2000 || Spacewatch
|-
| (62034) - || 2000 RE60 ||8 september 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (62035) - || 2000 RC62 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62036) - || 2000 RJ62 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62037) - || 2000 RQ62 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62038) - || 2000 RX63 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62039) - || 2000 RZ63 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62040) - || 2000 RA64 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62041) - || 2000 RD65 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62042) - || 2000 RF65 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62043) - || 2000 RH65 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62044) - || 2000 RU65 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62045) - || 2000 RV65 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62046) - || 2000 RA66 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62047) - || 2000 RE66 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62048) - || 2000 RC67 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62049) - || 2000 RH67 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62050) - || 2000 RM67 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62051) - || 2000 RV68 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62052) - || 2000 RA69 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62053) - || 2000 RB69 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62054) - || 2000 RD69 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62055) - || 2000 RF69 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62056) - || 2000 RS69 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62057) - || 2000 RY69 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62058) - || 2000 RN70 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62059) - || 2000 RO70 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62060) - || 2000 RB71 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62061) - || 2000 RU71 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62062) - || 2000 RV71 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62063) - || 2000 RA72 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62064) - || 2000 RA73 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62065) - || 2000 RH73 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62066) - || 2000 RM73 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62067) - || 2000 RG74 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62068) - || 2000 RF75 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62069) - || 2000 RK76 ||4 september 2000 || LINEAR
|-
| (62070) - || 2000 RC77 ||7 september 2000 || LINEAR
|-
| 62071 Voegtli || 2000 RH77 ||8 september 2000 || S. Sposetti
|-
| (62072) - || 2000 RD78 ||9 september 2000 || Črni Vrh
|-
| (62073) - || 2000 RX78 ||10 september 2000 || Črni Vrh
|-
| (62074) - || 2000 RL79 ||8 september 2000 || LINEAR
|-
| (62075) - || 2000 RO79 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62076) - || 2000 RH80 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62077) - || 2000 RE81 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62078) - || 2000 RS81 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62079) - || 2000 RX81 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62080) - || 2000 RG82 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62081) - || 2000 RS82 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62082) - || 2000 RZ82 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (62083) - || 2000 RF84 ||2 september 2000 || LONEOS
|-
| (62084) - || 2000 RA86 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62085) - || 2000 RO87 ||2 september 2000 || LONEOS
|-
| (62086) - || 2000 RY87 ||2 september 2000 || LONEOS
|-
| (62087) - || 2000 RC88 ||2 september 2000 || NEAT
|-
| (62088) - || 2000 RY88 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62089) - || 2000 RM89 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62090) - || 2000 RR91 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62091) - || 2000 RW91 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62092) - || 2000 RM92 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62093) - || 2000 RQ92 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62094) - || 2000 RU92 ||3 september 2000 || LINEAR
|-
| (62095) - || 2000 RW92 ||3 september 2000 || Spacewatch
|-
| (62096) - || 2000 RF94 ||4 september 2000 || LONEOS
|-
| (62097) - || 2000 RJ94 ||4 september 2000 || LONEOS
|-
| (62098) - || 2000 RO94 ||4 september 2000 || LONEOS
|-
| (62099) - || 2000 RP94 ||4 september 2000 || LONEOS
|-
| (62100) - || 2000 RA95 ||4 september 2000 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten